Chevelle steht für:

 Chevelle, eine US-amerikanische Rock- & Metalband
 Chevrolet Chevelle, ein Automodell der US-amerikanischen Firma Chevrolet

Chevelle ist der Familienname folgender Personen:

 Jacques Chevelle (* 1996), US-amerikanischer Schauspieler